

Рязаново — село, Карагайський район, Пермський край
 Рязаново — присілок, Селтинський район, Удмуртія